Czollek ist der Familienname folgender Personen:

 Leah Carola Czollek (* 1954), deutsche Sozialwissenschaftlerin
 Max Czollek (* 1987), deutscher Lyriker und Essayist
 Michael Czollek (1959–1999), deutscher Liedermacher und Politiker
 Walter Czollek (1907–1972), deutscher Verleger, Leiter des Verlages Volk und Welt in der DDR

Siehe auch:
 Ciolek